

Elettronica 
 Circuito aperto: collegamento con resistenza infinita.
 Circuito elettrico: luogo fisico oggetto di fenomeni elettromagnetici.
 Circuito lineare: circuito elettrico che rispetta il principio di sovrapposizione
 Circuito stampato: componente elettronico.
 Circuito integrato: componente elettronico.
 Cortocircuito: collegamento con resistenza nulla.
 Circuito elettronico: rete di componenti elettronici.

Economia 
 Circuito monetario o circuitismo: in economia, teoria atta a descrivere la creazione di moneta da parte del sistema bancario commerciale.

Sport 
 Circuito: percorso di gara, generalmente utilizzato per competizioni ciclistiche o motoristiche.

Trasporti 
 Circuito di traffico aeroportuale: il percorso standard che gli aeromobili percorrono secondo le regole del volo a vista per atterrare su un aeroporto.

Altri progetti